Leibfried ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Leibfried (1855–1926), württembergischer Fabrikant und Landtagsabgeordneter
 Christoph Leibfried (1566–1635), badischer Landschreiber in Rötteln und Komponist
 Erwin Leibfried (1942–2019), deutscher Literaturwissenschaftler
 Eugen Leibfried (1897–1978), Politiker
 Günther Leibfried (1915–1977), Physiker
 Peter Leibfried (1947–2014), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Stephan Leibfried (1944–2018), deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Wilhelm Leibfried (1823–1905), Luxemburger Politiker

Leibfried steht für: 
 Bastion Leibfried, Aussichtshügel in Stuttgart
 Leibfriedscher Garten, Parkanlage in Stuttgart